Pożary lasów w Grecji (2007)
 Pożary lasów w Grecji (2009)
 Pożary lasów w Grecji (2018)

Zobacz też